Dieter Daniel Villalpando Pérez (Ciudad de México, 4 de agosto de 1991) es un futbolista mexicano. Juega como mediocentro ofensivo y su equipo actual es el Club Atlético de San Luis de la Primera División de México.

Trayectoria

Inicios y Club de Fútbol Pachuca 
En sus inicios comenzó jugando para el Universidad del Fútbol, desde el año 2008, al tener excelente actuaciones fue visoriado por el Club de Fútbol Pachuca, para el 2010, fue mandado al Tampico Madero Fútbol Club, con el fin de agarrar ritmo de juego y experiencia para el primer equipo.

En diciembre de 2013, fue visoriado por Enrique Meza y se confirmó su regresó al Pachuca siendo el primer refuerzo de cara al Clausura 2014.

Debuta en la Copa MX el 15 de enero de 2014 ante el Cruz Azul Hidalgo.

Debuta en primera división el 18 de enero de 2014 entrando por Daniel Arreola recibiendo al Club Tijuana en la fecha 3 y desde ahí ha sido titular indiscutible. Dieter fue subcampeón del mismo torneo anotando un gol en semifinales.

Tigres UANL 
En el draft del fútbol mexicano fue cedido a Tigres para la temporada Clausura 2015. Jugó con el club por una temporada, teniendo pocas oportunidades demostrando su calidad en el terreno de juego cada vez que jugaba, contribuyó con el cuadro felino en la Copa Libertadores convirtiendo dos goles muy valiosos en la fase de grupos contra el Juan Aurich.

Club Atlético Morelia 
En junio de 2015, se oficializa su traspaso al Club Atlético Morelia en calidad de Préstamo por 6 meses con opción a compra.

Atlas Fútbol Club 
En el 11 de diciembre de 2015, Club Atlas hizo oficial que Villalpando será su nuevo refuerzo para el Clausura 2016.

Chiapas Fútbol Club 
En junio de 2016, se oficializa su traspaso al Chiapas Fútbol Club, en calidad de Préstamo por 1 año con opción a compra.

Club Necaxa 
En junio de 2017, al haber tenido buenas actuaciones con el Chiapas y al haber descendido, el Club Necaxa se hace de sus servicios oficializando su traspaso en calidad de préstamo por 1 año con opción a compra.

Club Deportivo Guadalajara 
El 5 de diciembre de 2018, se oficializa su traspaso al Club Deportivo Guadalajara, convirtiéndose en el primer refuerzo de cara al Clausura 2019. 

En noviembre de 2020, el Club hace oficial la separación de Villalpando, tras un escandaló donde el futbolista esta vinculado por una denuncia sexual, Ricardo Peláez anunció su rescisión de contrato, siendo un jugador agente libre.

Palmarés

Campeonatos nacionales

Controversias 
Ha sido acusado de agresión sexual, en contra de una mujer, durante una fiesta ocurrida el 17 de octubre de 2020, en Guadalajara, cuando Villalpando era jugador del Club Deportivo Guadalajara. Por esta razón, el equipo de las Chivas lo cesó, pero fue fichado por el equipo Necaxa, en Aguascalientes. En febrero de 2022, se le citó a declarar sobre estas acusaciones, pero el futbolista no asistió a la audiencia. Colectivos y organizaciones feministas han protestado por las irregularidades en la investigación, en las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres.

Referencias

Enlaces externos 
Ficha en Trasnfermarkt.

Futbolistas del Club de Fútbol Pachuca
Nacidos en 1991
Futbolistas del Murciélagos Fútbol Club
Futbolistas del Chiapas Fútbol Club
Futbolistas del Club Necaxa en los años 2020